Bórgia — família nobre espanhola-italiana, durante o Renascimento
Borgia — comuna italiana na Calábria
Borgia (telessérie) — série de televisão franco-alemã do Canal + 
The Borgias — série de televisão canadense-húngara-irlandesa da Showtime
Los Borgia — filme de 2006 dirigido pelo espanhol Antonio Hernández
I Borgia — série de quadrinhos escritos por Alejandro Jodorowsky e desenhados por Milo Manara
 Os Bórgias ou A Família (romance) — romance escrito por Mario Puzo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de televisão

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura